Džepčisjte (makedonska: Џепчиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tetovo, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Džepčisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Džepčisjte är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Vrčik,  meter över havet,  kilometer norr om Džepčisjte. Runt Džepčisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydväst om Džepčisjte. 

Trakten runt Džepčisjte består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Tetovo (kommun)